Diese Tabelle führt alle Klubs, die an der Copa Libertadores teilgenommen haben, bis einschließlich 2021 auf. Sie wurde nach der 3-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungsspiele wurden in die Wertung aufgenommen, Qualifikationsspiele jedoch nicht.

Die Sortierung erfolgt nach Punkte / Siege / Tordifferenz.

Die ewige Tabelle 
Stand: nach Copa Libertadores 2021

Weblinks 
 Die ewige Tabelle der Copa Libertadores auf rsssf.com (engl.)
 Die weige Tabelle der Copa Libertadores auf worldfootball.net

Copa Lib
Copa Libertadores